Lövenich (Zülpich) - plaats in de gemeente Zülpich, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Duitse militaire begraafplaats in Lövenich - begraafplaats in bovenstaande plaats
 Lövenich (Erkelenz) - plaats in de gemeente Erkelenz, deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Lövenich (Keulen) - stadsdeel van Keulen, in Keulen-Lindentahl
 Station Lövenich - station in Keulen